Ла-Сейн-сюр-Мер () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південний схід від Парижа, 50 км на південний схід від Марселя, 5 км на південний захід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 28453 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 64995,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Відомі люди 

В місті народилися:

 Бафетімбі Гоміс — французький футболіст.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт туристичного бюро муніципалітету Ла-Сейн-сюр-Мер 
 Офіційний сайт міста Ла-Сейн-сюр-Мер 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Сейн-сюр-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Вар
Ла-Сейн-сюр-Мер